Муравьёва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Муравьёва, Александра Григорьевна (1804—1832) — сестра декабриста З. Г. Чернышёва, жена декабриста Н. М. Муравьёва.
 Муравьёва, Елена Александровна (в девичестве Апостол-Кегич; 1867—1939) — русская и советская артистка оперы, педагог по вокалу.
 
 
 Муравьёва, Марфа Николаевна (1838—1879) — российская балерина.
 
 Муравьёва, Нонна Александровна (1906—1986) — советский государственный, партийный и общественный деятель.
 Муравьёва, Прасковья Михайловна (урождённая княжна Шаховская; 1788—1835) — жена декабриста А. Н. Муравьёва. Муравьёва, Софья Андреевна - российская фигуристка (род. 2006)

 Двойные фамилии 
 Муравьёва-Апостол, Анна Семёновна (ур. Черноевич; 1770—1810) — жена писателя И. М. Муравьёва.